Américo Vespucio puede referirse a:

 Américo Vespucio, navegante que trabajó al servicio de Portugal y de la Corona de Castilla.
 Amerigo Vespucci (barco), buque escuela de la marina italiana.
 Circunvalación Américo Vespucio, una carretera ubicada en Santiago de Chile.
 Américo Vespucio (estación de tren), futura estación de tren del Melitren, en Chile.
 Campamento Vespucio, localidad de la provincia de Salta, en Argentina.